Золотая булла:

 Золотая булла — печать, скреплявшая декреты западноевропейских и византийских монархов в Средние века и эпоху Ренессанса.
 Золотая булла — законодательный акт Священной Римской империи, принятый имперским рейхстагом в 1356 году
 Золотая булла в Римини — разрешение, которое император Священной Римской империи Фридрих II выдал Тевтонскому ордену